La isla Catalina puede ser:

 La Isla Catalina ubicada en el canal Ballenero en el sur de Chile.
 La Isla Catalina (República Dominicana) localizada en el mar Caribe en la República Dominicana.
 La Isla Santa Catalina (California) ubicada en California Estados Unidos de América